Ashampoo Burning Studio — условно-бесплатная программа для записи CD, DVD и Blu-Ray дисков, разработанная компанией Ashampoo. Работает на компьютерах под управлением операционной системы Microsoft Windows.

Возможности 
 Поддержка записи данных на CD, DVD и Blu-Ray.
 Запись Audio-CD.
 Создание MP3- и WMA-дисков для воспроизведения в плеере.
 Извлечение аудиодорожек в файл.
 Запись Video-DVD, VCD, SVCD.
 Копирование дисков.
 Создание образа диска в форматах ISO, CUE/BIN, ASHDISC.
 Запись диска из образа в форматах ISO, CUE/BIN, ASHDISC.
 Работа с перезаписываемыми и мультисессионными дисками.
 Создание изменённой копии существующего диска.
 Создание дисков, в том числе и загрузочных, с расширенными опциями.
 Печать обложек дисков разных типов.

Примечания

Ссылки 
 Страница программы Ashampoo Burning Studio
 Ashampoo Burning Studio FREE 6
 Ashampoo Burning Studio FREE 2015

Обзоры

  
  
 

Shareware
Программное обеспечение для Windows
Ashampoo